Risk (engl. für „Risiko“) bezeichnet:

 Risk (Magazin), Fachzeitschrift
 Risk (Band), eine deutsche Band
 Risk – Mörderischer Einsatz, einen Film von 2007
 einen Superhelden der Teen Titans
 Risk Rock, Klippenfelsen vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika

Risk ist der Titel folgender Musikalben:
 1999 von Megadeth, siehe Risk (Megadeth-Album)
 2001 von Terminaator
 2003 von Ten Shekel Shirt
 2007 von Paul Brandt (Musiker)

Risk ist der englische Titel:
 des Strategiespiels Risiko (Spiel)
 einer 1955 veröffentlichten Kurzgeschichte von Isaac Asimov

Risk ist ein Ortsname:
 Risk (Illinois), Livingston County, Illinois, USA
 Risk (Wallstawe), Wohnplatz vom Ortsteil Umfelde, Gemeinde Wallstawe, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Risk ist der Familienname von
 Charles Risk (1897–1943), US-amerikanischer Politiker
 Kylie Risk (* 1973), australische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Risc